Amy Williams peut désigner :
 Amy Williams (18??-19??), une joueuse américaine de tennis ;
 Amy Williams (1982-), une skeletoneuse britannique ;
 Amy Williams (1986-), une joueuse néo-zélandaise de rugby à XV.